Kungsholm bezeichnet:

 Kungsholm (Schiff, 1928), ein 1928 gebautes Passagierschiff
 Kungsholm (Schiff, 1953), ein 1953 gebautes Passagierschiff
 Kungsholm (Schiff, 1966), ein 1966 gebautes Passagierschiff
 Kungsholms Fort, historische Festung im schwedischen Marinehafen Karlskrona

Siehe auch:
 Kungsholmen